Guardia Urbana puede referirse a:

Guardia Urbana de Buenos Aires, fuerza de prevención ubicada en dicha ciudad;
Guardia Urbana Municipal, fuerza de prevención ubicada en la ciudad de Rosario;
Guardia Urbana de Barcelona, policía municipal de la ciudad de Barcelona, España.